Fenômeno parapsíquico é um fenômeno que parece transcender as leis da natureza ou a base de conhecimentos estabelecida pela ciência atual.

Ainda que extremamente controvertidos, os fenômenos parapsíquicos têm sido extensamente relatados pelos mais diversos povos e culturas ao longo da história. Cientificamente, a existência de tais fenômenos não foi comprovada por nenhum experimento rigorosamente controlado e passível de reverificação. Apesar de que pesquisas tem sido realizadas desde os finais de 1800 com resultados surpreendentes, porém os métodos utilizados são duvidosos. De igual modo, a total inexistência dos fenômenos parapsíquicos também não é comprovada.

São exemplos de fenômenos parapsíquicos: telepatia, telecinésia, clarividência, premonição, precognição, psicometria, experiência fora-do-corpo, transposição de sentidos, poltergeist, psicofonia, psicografia, aparições, materialização, desmaterialização, apport, entre outros.

 
Parapsicologia